Термин Шабан има више значења.

 Шабан, насеље у Француској
 Шабан (месец) (, ) осми месец у муслиманском календару, између 15.маја и 15.јуна, има 29 дана.
 Шабан (име), муслиманско име.